Крамбамбуля (напій)
 Крамбамбуля (гурт)